M69 ou M-69 peut faire référence à :

Astronomie 
 M69, un amas globulaire de la constellation du sagittaire ;
 MU 69, abréviation pour l'astéroïde transneptunien 2014 MU69.

Domaine militaire 
 Bombe incendiaire M-69, un type de bombe utilisé par l’armée américaine.

Transports 
Autoroute
  Autoroute britannique M69 reliant Leicester à Coventry.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres